Latimer puede referirse a diversos lugares:
Reino Unido
Latimer (Buckinghamshire)
Estados Unidos
Latimer (Iowa)
Latimer (Kansas)
Latimer (Misisipi)